Хельмут Германн В. Хофер (родился 18 февраля или 28 февраля 1956) — немецко-американский математик, один из основателей симплектической топологии.

Известен работами по симплектической геометрии, динамическим системам и дифференциальным уравнениям в частных производных.
С 2009 года работает в Институте перспективных исследований в Принстоне.

Признание 

 Является членом Национальной Академии наук США,
 Редактор Inventiones Mathematicae.
 Премия Островского, 1999
 , 2013.

Избранные публикации

Замечания

Внешние ссылки 
 Фотографии Хельмута Хофера

Родившиеся в 1956 году
Геометры
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Островского
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Курантовского института математических наук
Сотрудники Института перспективных исследований